Juan Elía (Pamplona, Navarra, Espanha, 24 de janeiro de 1979) é um goleiro espanhol do CA Osasuna.

Ligações externas
 Ficha Técnica do goleiro Juan Elía 

Elia
Elia